Buzzard Roost Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Roost Island (Baker County, Georgia)
 Buzzard Roost Island (Cobb County, Georgia)
 Buzzard Roost Island (McIntosh County, Georgia)